

Patronymes 
 Jean-Marie Beaupuy (1943- ), homme politique français ;
 Louis-Jean Beaupuy (1896-1974), artiste-peintre français ;
 Jean-Baptiste Genis de Beaupuy (1776- ), homme politique français ;
 Michel de Beaupuy (1755-1796), général français.

Toponymes 
 Beaupuy, lieu-dit de la commune de Benayes, en Corrèze ; 
 Beaupuy, commune de la Haute-Garonne ;
 Beaupuy, commune du Gers ;
 Beaupuy, commune du Lot-et-Garonne ;
 Beaupuy, commune du Tarn-et-Garonne.

Voir aussi 
 , , 
 Belpech
 Puy

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France